Toler steht für:

 Toler (Kentucky), ein Ort im Pike County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky

Toler ist der Familienname folgender Personen:

 Sidney Toler (1874–1947), US-amerikanischer Filmschauspieler